Райт (округ, Айова)
Райт (округ, Міннесота)
Райт (округ, Міссурі)